Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier I, se dispute à Hilton Head du  au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Joe Fernández et Martina Hingis.

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1997
Sport en mars 1997
Tennis en avril 1997